Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1947, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1947.

1947
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1947